Amedeo Sandrini – avvocato e politico italiano
 Sergio Sandrini – calciatore italiano